«Сезон охоты» — российский остросюжетный пятисерийный детектив. Транслировался на телеканалах «ОРТ», «РТР», «СТС», «НТВ», «ТВС», «ТВЦ», «М1», «Пятом канале», «Столице», «Семёрке» и на канале «Мир».

Сюжет
Из Швейцарии прибывает курьер с данными о секретных счетах русских фирм в иностранных банках на дискете, которую необходимо передать спецслужбам. Следят за ним от самого Шереметьево, заметив это, он успевает сбросить её в почтовый ящик. Конверт получила девушка Марина (Ирина Григорьева), поделилась информацией с подругой, дискета была зашифрована, а люди, с которыми ей теперь предстояло иметь дело, готовы были убить за неё не только курьера (а он был застрелен), но и вообще кого угодно. Первой погибла подруга… Так начинающая фотомодель становится обладательницей сверхсекретной информации. Элитной службе отдан приказ уничтожить и её. Тогда девушка прибегает к помощи молодого адвоката Погодина (Игорь Шавлак). Бывший милиционер, ныне адвокат вынужден помочь девушке, так как работники спецподразделения убирают всех, с кем фотомодель вступает в контакт…

В ролях 
 Ирина Григорьева — модель Марина Путилова 
 Игорь Шавлак — адвокат Дмитрий Погодин
 Борис Химичев — генерал-лейтенант Карпеев  
 Игорь Ледогоров — генерал-полковник Иван Алексеевич Вертлецкий 
 Светлана Перевицкая — Света 
 Николай Кочегаров — Алексей
 Юрий Бердников — Воилков
 Александр Карпов — Ломакин
 Валерий Гурьев — Быльнов 
 Михаил Богдасаров — Кеша

Продолжение 
 2001 — Сезон охоты 2

Ссылки 
 Фильм на сайте КиноТеатр. Ру

Фильмы-боевики России
Детективные телесериалы России
Телесериалы по алфавиту
Телесериалы России 1990-х годов
Телесериалы России, запущенные в 1997 году
Телесериалы России, завершённые в 1997 году
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы на русском языке